Крейтер — дворянский род.

Родоначальник — Богдан Иванович Крейтер (; 1761—1835); 4 марта 1792 года был пожалован на дворянское достоинство дипломом.

 Богдан Иванович (1761—1835/1836), член департамента уделов, действительный статский советник и кавалер
 Иван Богданович (1766—1842), директор Гатчинского сиротского института
 Богдан Иванович (1813—1880), генерал-лейтенант в отставке; его жена — Екатерина Ивановна (урожд. фон Штос) владела мызой Добряницы
 Пётр Богданович, действительный статский советник (?)
 Павел Петрович (1821—1896), полковник; был женат на внучке А. Ф. Корфа Елизавете Николаевне (1838 — ок. 1870)
 Пётр Павлович (1864—?)
 Павел Петрович (1898—1920)
 Пётр Петрович (1820—1888), действительный статский советник
 Богдан Петрович (?—1893), тайный советник
 Сергей Петрович (1854 — после 1906), генерал-майор
 Владимир Петрович (?—1870), полковник, командир Кинбурнского драгунского полка
 Дария Богдановна (1801—1868)
 Софья Богдановна, выпускница (1818) Смольного института благородных девиц.

Описание герба 
Щит имеющий красное поле, разделён диагонально серебряной полосой, с правого нижнего угла к левому верхнему, на которой изображен Пук трав, корнем вниз. В верхней и нижней части по одной золотой Груше, обращённой стеблем вверх.

Шит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нём Короною и тремя страусовыми перьями. Намёт на щит красный, подложен серебром. Герб Крейтера внесён в Часть 1 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи (стр. 132).

Примечания

Ссылки 
 Петр Богданович Крейтер

Дворянские роды, на гербах которых изображены груши
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера